

Geografia 
 Neda – comune spagnolo della comunità autonoma della Galizia
 Neda – villaggio greco della prefettura della Messenia
 Neda – fiume della Grecia

Nome proprio 
Neda è un nome proprio femminile portato fra altre da:
 Neda Agha-Soltani (in lingua persiana: ندا آقاسلطان) – donna iraniana uccisa durante le manifestazioni di protesta seguite alle elezioni presidenziali iraniane del giugno 2009 probabilmente da un miliziano Basij
 Neda Arnerić (1953-2020) – attrice e politica serba
 Neda Naldi (1913-1993) – attrice e sceneggiatrice italiana

Mitologia greca 
 Neda – ninfa che allevò Zeus

Altri progetti